Хайдон — река в России, протекает по территории Алагирского и Ардонского районов республики Северная Осетия-Алания. Представляет собой протоку Ардона. Длина реки составляет 18 км.

Отделяется от Ардона напротив Алагира, течёт в северо-восточном направлении через сёла Цаликово, Ногкау, Кадгарон. Впадает в Фиагдон между Ардоном и Кирово слева в 26 километрах от его устья. Скорость течения воды в реке — 1,2 м/с.

Основные притоки — реки Суадагдон и Хаталдон — впадают справа.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Западно-Каспийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ардон. Речной бассейн реки — реки бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги.

Код объекта в государственном водном реестре — 07020000112008200003293.

Примечания 

Бассейн Ардона
Реки Северной Осетии